An Indian Summer é um filme mudo em curta-metragem norte-americano de 1912, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith e estrelado por Mary Pickford.

Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco